Люк — многозначное понятие:

 Конструкция, состоящая из рамы и крышки, закрывающая отверстие для проникновения вниз или внутрь чего-либо (напр., канализационный люк, вентиляционный люк, телефонный люк, грузовой люк).
 Люк в оптике — реальное отверстие (диафрагма) или оптическое изображение такого отверстия, которое в наибольшей степени ограничивает поле зрения оптической системы.
 Люк — французское мужское имя, соответствующее славянскому имени Лука, Лукаш.

Носители фамилии 
Русская транскрипция Люк может соответствовать английской фамилии Luke и немецким фамилиям Lück и Luck (последняя также встречается в написании Лук):
 Люк, Дерек (род. 1974) — американский киноактёр.
  (род. 1958) — немецкий артист, комик и режиссёр.
 Люк, Мириам (род. 1964) — британская гребчиха.
 Люк, Нед (род. 1958) — американский актёр.
 Люк, Рэй Эдуард (род. 1928) — американский композитор.
 Люк, Тереза (род. 1967) — канадская гребчиха.
 
 Люк, Франк (род. 1967) — немецкий биатлонист, чемпион и призёр олимпийских игр и чемпионатов мира.
 Люк, Ханс-Йоахим (род. 1953) — немецкий спортсмен, многократный олимпийский чемпион по академической гребле.
 Люк, Ханс фон или Лук, Ханс фон (, 1911—1997) — немецкий офицер; во Второй мировой войне награждён Рыцарским крестом Железного креста.

Вымышленные персонажи по имени Люк 
 Люк Кейдж
 Люк Кейдж (телесериал)
 Люк Скайуокер
 Люк Смит

Топонимы

Россия 
(от «Куча, груда (речного наносного мусора)»)
 Люк (приток Ижа) — река в Завьяловском, Увинском районах и в Ижевске, Удмуртия.
 Люк (приток Лозы) — река в Балезинском и Игринском районах Удмуртии.
 
 Люк — деревня в Балезинском районе Удмуртии.
 Люк — ж.-д. станция в Балезинском районе Удмуртии.
 Люк — село в Балезинском районе Удмуртии.
 Люк — село в Завьяловском районе Удмуртии.
 Люк — деревня в Игринском районе Удмуртии.

Франция 
 Люк — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи
 Люк — коммуна во Франции, департамент Лозер

См. также 

 Люк Робитайл Трофи
 Люк-Армо
 Люк-Пай
 Люк-де-Беарн
 Люк-ла-Примоб
 Люк-сюр-Мер
 Люк-сюр-Од
 Люк-сюр-Орбьё
 LUK
 Lюk

Примечания